Andreas Saurer ist der Name folgender Personen:

* Andreas Saurer (Lyriker) (* 1963), Schweizer Lyriker, Journalist, Übersetzer und Historiker
 Andreas Saurer (Fußballspieler) (* 1972), österreichischer Fußballtorhüter